Чемпіонат Угорщини з футболу 1979—1980 — 78-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вшосте здобув Будапешт Гонвед.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Діошдьйор взяв участь у Кубку володарів кубків 1980—1981 як переможець Кубку Угорщини 1979—1980.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1979—1980
Угорщина
Угорщина
1979 в угорському спорті
1980 в угорському спорті